Sulari ist der Familienname folgender Personen:

 Berrin Sulari (* 1974), alevitische Sängerin
 Davut Suları (1925–1985), alevitischer Sänger
 Edibe Sulari (1953–1993), alevitische Volkssängerin
 Öznur Sulari (* 1976), alevitische Sängerin